Una canción de amor es una canción de temática romántica. Además el término puede referirse a:

 Canción de amor, álbum recopilatorio de Los Jaivas de 2005.
 Canción de amor, canción y lado B de un sencillo de Ángel Parra de 1969.
 Canción de amor, nombre en castellano de la película de 1935 I dream too much de John Cromwell.